Football Club Náměšť nad Oslavou-Vícenice je moravský fotbalový klub z města Náměšť nad Oslavou, hrající od sezóny 2018/19 Krajský přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1922 pod názvem SK Náměšť nad Oslavou.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Náměšť nad Oslavou s kapacitou 400 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

 1922 – SK Náměšť nad Oslavou (Sportovní klub Náměšť nad Oslavou)
 19?? – TJ Jiskra Náměšť nad Oslavou (Tělovýchovná jednota Jiskra Náměšť nad Oslavou)
 19?? – TJ Start Náměšť nad Oslavou (Tělovýchovná jednota Start Náměšť nad Oslavou)
 1993 – sloučení s VTJ Náměšť nad Oslavou do VTJ Start Náměšť nad Oslavou (Vojenská tělovýchovná jednota Start Náměšť nad Oslavou)
 1996 – FC Náměšť nad Oslavou (Football Club Náměšť nad Oslavou)
 2008 – sloučení s FC Vícenice do FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice (Football Club Náměšť nad Oslavou-Vícenice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky  
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1922
FC
Fotbal v okrese Třebíč